Henry Venn peut faire référence à :

 Henry Venn, ministre évangélique anglais
 Henry Venn, pionnier de la théorie des missions indigènes